A Gazeta foi um jornal de Florianópolis, Santa Catarina. Sua Sede administrativa localizava-se na rua Conselheiro Mafra N° 51 (Centro). Dirigido pelo jornalista Jairo Callado. Teve sua 1ª edição na quinta-feira, dia 16 de agosto de 1934. 
Sua primeira Manchete: "O propalado caso dos caminhões Chevrolet". 

O jornal A Gazeta: "a voz do povo" era um jornal com linguagem formal, o jornal deixava bem claro no cabeçalho de sua capa (“Sem quaisquer ligação política”) e sempre focava nas eleições de Santa Catarina, previsões do tempo em Florianópolis, mostrava a luta pelo salário mínimo, a industrialização e sua expansão, notícias internacionais, poemas de diversos autores.
 O Jornal A Gazeta foi administrado pela Jornalista Maria Iná Vaz,depois do falecimento do seu então noivo Jairo Callado,em 1985,já adoentada pelo câncer a então proprietária deste jornal,o vende ao Matusalém Comelli,dono do Estado.Ela era conhecida por todos em Florianópolis,como Condessa,com muita luta,garra e fé fez o jornal sobreviver em suas mãos por mais de 30 anos. Um dos mais importantes jornalistas e também colaborando na direção deste jornal foi o saudoso jornalista Hoche Paulo Platt, filho do Coronel e também jornalista Orion Augusto Platt (ex-diretor da Imprensa Oficial de Santa Catarina/1963).

Jornais de Santa Catarina
Fundações em Santa Catarina em 1934